Art
 Brutus (Miquel Àngel), escultura de Miquel Angel

 Brutus (Ciceró), tractat d'oratòria escrit per Ciceró (46 aC)
 Brutus (grup musical), grup de post-hardcore belga de la província de Brabant Flamenc (Bèlgica)

 Biografies:

 Luci Juni Brutus, fundador de la República Romana, tot i que la seva historicitat ha estat discutida
 Marc Juni Brutus (~85–42 aC), un dels principals assassins de Juli Cèsar
 Dècim Juni Brutus, un altre dels assassins de Juli Cèsar, parent llunyà de Marc Juni